Mužská čtyřhra Brasil Open 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do deblové soutěže saopaulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazilský pár Rogério Dutra da Silva a André Sá, jehož členové nestartovali společně. Dutra da Silva nastoupil s Romanem Jebavým, aby v semifinále podlehli Delbonisovi s Gonzálezem. Spoluhráčem Sáa se stal Brazilec Thomaz Bellucci, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách stejné dvojice jako česko-brazilský tým.

Vítězem se stal argentinský nenasazený pár Federico Delbonis a Máximo González, který ve finále zdolal nizozemsko-novozélandské turnajové čtyřky Wesleyho Koolhofa s Artemem Sitakem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Delbonis vybojoval první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Gonzáleze to bylo čtvrté takové turnajové vítězství, když triumfoval ve svém čtvrtém finále v řadě. Před turnajem přitom na túře ATP jako pár dosáhli pouze jediného vítězného zápasu a dvou porážek.

Nasazení párů 
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále, odstoupili)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrej Vasilevskij (1. kolo)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (čtvrtfinále)
  Wesley Koolhof /  Artem Sitak (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2018
ATP World Tour 2018